ív geometriai fogalom
 ív épületszerkezeti forma
 csúcsív
 boltív
 villamos ív
 nyomdai ív
 szerzői ív
 Katona-Zsombori Éva (Ív) – énekesnő